Umbaúba é um distrito brasileiro localizado no interior da Bahia,  no município de Rio do Antônio. Está localizado a 760,1 quilômetros de Salvador; e 11 quilômetros da sede do município. Sua altitude é de aproximadamente 605m. 

De acordo com moradores mais antigos, Umbaúba recebe este nome por conter na região muitos pés-de-Umbaúba (designação de várias espécies de árvores e do gênero Cecropia). A partir de então a história do nome do distrito se confunde com a história do nome do país, sendo originado da mesma forma.

Nos último anos o crescimento do distrito vem sendo destaque no município,  ganhando novas projeções a nível regional. O distrito de Umbaúba exerce influência sobre as comunidades circunvizinhas pelo comércio, saúde pública e rede educacional. 

Apesar de ser um distrito ainda pequeno, os moradores são notados pelo grande apego à região, onde muitos saem para buscar emprego nos grandes centros do Brasil, como São Paulo, Salvador, Rio de janeiro, mas sempre retornam às suas origens.

Trata-se um lugar aconchegante, de pessoas hospitaleiras. O Clima de interior (como não poderia deixar de ser) é a marca registrada de Umbaúba, que é referência no que se trata de tranquilidade para quem busca uma vida com ares mais calmos e interioranos. O distrito é formado por diversas paisagens naturais que fazem deste um lugar de luz, beleza, ar puro e muita paz.

Rio do Antônio (município)
Distritos da Bahia
Distritos do Brasil
Brasil